

Geografia 
 Spagna
 Revilla de Collazos – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Revilla del Campo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Revilla Vallejera – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Miguel Ángel Revilla – politico spagnolo, presidente della comunità autonoma della Cantabria
 Ramon Revilla – attore e politico filippino
 Ramon Revilla Jr. – attore, conduttore televisivo e politico filippino